Jean-Marie Rivière peut désigner :
 Jean-Marie Rivière, dit Jean Marquès-Rivière (1903-2000), un orientaliste, essayiste, journaliste et scénariste français ;
 Jean-Marie Rivière (1926-1996), un acteur, metteur en scène et directeur de music-hall français.